Кальницька сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Кальницька сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район